Blind Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Blind Island (Idaho)
 Blind Island (Tennessee)
 Blind Island (Washington)